

Población 

Heino es una población en la provincia de  Overijssel en los   .  Pertenece al municipio de  Raalte y tiene 6459 habitantes.

Apellidos 
Heino (nacido en 1938 en Düsseldorf) es un cantante alemán conocido por interpretar temas schlager y folk alemán.

Pekka Ansio Heino nació el 26 de marzo de 1967 en Kerava, Finlandia es el vocalista de la banda finlandesa hard rock, Brother Firetribe. Anteriormente estuvo en las bandas Deep Silens y Done.

Erkki Heino, es un arquitecto sueco.

Otto Heino ( 1915 -  2009) y  Vivika Heino  ( 1910 -  1995) fueron artistas dedicados a la cerámica. 

Pekka Heino es una presentadora de televisión Sueca.

Viljo "Ville" Akseli Heino (1914 – 1998) atleta finés, plusmarquista de los 10 000 metros. 

Raimo Heino (1932-1995) fue el diseñador de la moneda de 2 euros finlandesa. 

Christopher Heino-Lindberg ( nacido en 1985) es un jugador de hockey sobre hielo.

Lauri A. Heino (1918– 2001) soldado finlandés, héroe en la 2ª Guerra Mundial.

Como nombre 

Heino Kaski compositor.

Heino Eller (1887 – 1970),   compositor  estonio.

Heino Ferch (1963), actor alemán.  

Heino von Heimburg (1889 - 1945) comandante de la marina alemana durante la 2ª G.M.

Heino Schmieden (1835 -  1913), arquitecto alemán.

Heino Kaski (1885 –1957) compositor y pianista finlandés.  

Heino F. L. Meyer-Bahlburg psicólogo alemán especializado en conducta sexual y SIDA.

Heino Lipp ( 1922 – 2006) decatleta estonio.  

Heino Puuste (nacido en  1955), lanzador de jabalina estonio que representó a la URSS.

Heino Finkelmann (nacido en  1945), químico de la Universidad de Friburgo.

Heino Gunther Kuhn (nacido en  1984 ) es un jugador de cricket sudafricano.

Como sucesos 

Los asesinatos de Heino o Heino murders.